As competições do raquetebol nos Jogos Mundiais de 2009 ocorreram entre 21 e 23 de julho no Estádio Chung Cheng. Dois eventos foram disputados.

Calendário
   
|-
!width=100px|Julho
!width=20px|16
!width=20px|17
!width=20px|18
!width=20px|19
!width=20px|20
!width=20px|21
!width=20px|22
!width=20px|23
!width=20px|24
!width=20px|25
!width=20px|26
!width=25px|Finais
|-style="font-size:90%"
| Raquetebol
| 
| 
| 
| 
| 
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#BFD7FF" |
| bgcolor="#FFDF80" align="center"| 2
| 
| 
| 
| align="center" | 2
|}

Quadro de medalhas

Medalhistas

Resultados

Masculino

Feminino

Ver também
Jogos Mundiais de 2009

Ligações externas

Eventos dos Jogos Mundiais de 2009